Manāt – divinità araba preislamica
 Manat azero – valuta dell'Azerbaigian
 Manat turkmeno – valuta del Turkmenistan